

Astronomia 
 4844 Matsuyama – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Matsuyama – città giapponese, capoluogo della prefettura di Ehime

Persone 
 Hiroaki Matsuyama (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese
 Ken'ichi Matsuyama (1985) – attore giapponese
 Kyosuke Matsuyama (1996) – schermidore giapponese
 So Matsuyama (vero nome Takashi Matsuyama, citato anche come Sō Matsuda e Sō Matsuyama, 1908-1977) – scenografo, production designer e direttore artistico giapponese
 Takashi Matsuyama – attore e doppiatore giapponese 
 Yoshiyuki Matsuyama (1966) – calciatore giapponese